Ле́нинский район — один из внутригородских районов города Кемерово.

Находится на левом берегу реки Томи в юго-восточной части города.

Район занимает площадь 22 км², в том числе 6,31 км² — промышленная зона и 15,69 км² — селитебная зона, включающая в себя жилую застройку, парковую зону, дороги, газоны.

Население 
Население Ленинский района города Кемерово на  год -  чел.

История 
Образован 5 апреля 1978 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1979 году на территории района совместно с Венгрией началось строительство микрорайона Шалготарьян в знак кузбасско-венгерской дружбы. Венгерский город Шальготарьян является побратимом Кемерова.

Улицы 

 Проспекты: Комсомольский, Ленина, Ленинградский, Московский, Октябрьский, Притомский, Химиков, Восточный.
 Бульвары: Строителей.
 Улицы: Волгоградская, Ворошилова, Марковцева, Терешковой.
 Шоссе: Суховское.

Крупнейшая улица — Волгоградская — простирается с северо-востока на юг. Названа в честь города-героя Волгограда. Пересекает проспекты Химиков, Ленина. Начинается от проспекта Притомского и заканчивается на окраине города (62-й проезд). Движение двухполосное в каждую сторону. Длина — 5,5 км.

Инфраструктура 

 На территории района установлены 323 игровых и спортивных площадки.
 Работу с населением по месту жительства осуществляют 8 ЦРН.
 В районе 9 комитетов территориального общественного самоуправления, 299 домовых комитетов, 34 совета общежитий, 1 районный женсовет. В них активно работают более 1500 общественников.

Примечания

Ссылки 
 Территориальное управление Ленинского района города Кемерово

Районы Кемерова
Районы, названные в честь Владимира Ленина
Районы, образованные в 1978 году
Появились в 1978 году в России
1978 год в Кемеровской области